Los Pilares kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Pilares, Michoacán de Ocampo, ort, 
 Los Pilares, Nuevo León, ort, 
 Los Pilares, Morelos, ort, Jojutla, 
 Los Pilares, San Luis Potosí, ort, Zaragoza, 
 Los Pilares, Hidalgo, ort, Zimapán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar